Щитов — русская фамилия. Известные носители:
 Щитов, Анатолий Владимирович (1934—1998) — русский поэт, писатель, переводчик, драматург.
 Щитов, Евгений Кузьмич (1924—1991) — советский передовик производства, Герой Социалистического Труда.
 Щитов, Кирилл Владимирович — депутат Мосгордумы.
 Щитов, Никита Александрович (род. 1983) — российский хоккеист, защитник клуба «Нефтехимик» Нижнекамск.